Scherpenberg steht für:

 Scherpenberg (Moers), Ortsteil der Stadt Moers
 Hilger van Scherpenberg (1899–1969), deutscher Diplomat
 Scherpeberg für einen Hügel im belgischen Westflandern.